Liana — grupo de plantas que germinam no solo, mantêm-se enraizadas no solo durante toda sua vida e necessitam de um suporte para manterem-se eretas e crescerem em direção à luz abundante disponível sobre o dossel das florestas
 Liana (cantora) — fadista portuguesa
 Lianna — filme de drama produzido nos Estados Unidos, dirigido por John Sayles e lançado em 1983

Desambiguações de antropônimos